Kaito steht für:

 Baruto Kaito (* 1984), estnischer Sumōringer
 Trance-Projekt von Hiroshi Watanabe (Musiker) (* 1971), japanischer DJ

 Ama (Taucher), im Dialekt der japanischen Izu-Halbinsel
 Name eines japanischen Vocaloids, siehe Vocaloid#Kaito

Kaito ist Teil des Titels folgender Mangas:
 Kaito Kid
 Kaito St. Tail
 Kamikaze Kaito Jeanne